Гопи:
 Гопи в индуистской мифологии —  девушки-пастушки коров, возлюбленные Кришны.
  (1903—1984) — индийский йог, мистик, учитель, писатель и социальный реформатор.